Die 38. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 7. bis 21. Februar 1991 im italienischen Val di Fiemme in der Region Trentino-Südtirol statt. Dabei fanden die Langlauf-Wettbewerbe im Langlaufzentrum Lago di Tesero und die Sprung-Wettbewerbe auf den Schanzen Trampolino dal Ben in Predazzo statt.

Nachdem 1989 in Lahti das 5-km-Einzelrennen der Frauen, welches erst 1987 in Oberstdorf Premiere gefeiert hatte, zuletzt nicht in den Kalender aufgenommen worden war, fand es ab 1991 anstelle der 10-km-Distanz wieder einen Platz im Wettkampfplan.
Bei den Männern gab es ebenfalls eine Streckenverkürzung: Das 15-km-Rennen im klassischen Stil wurde erstmals über nur noch 10 km ausgetragen.

Erstmals seit 1939 in Zakopane trat bei den Weltmeisterschaften 1991 wieder ein gemeinsames deutsches Team an.

Die besten Nationen waren diesmal Norwegen – fünfmal Gold, die Sowjetunion – viermal Gold, und etwas überraschend Österreich – dreimal Gold. Finnland, bei der Heim-WM vor zwei Jahren noch ganz vorn, musste sich mit je zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen begnügen. Doppelsieger bei den Männern waren die beiden norwegischen Langläufer Bjørn Dæhlie, Terje Langli und der österreichische Skispringer Heinz Kuttin. Bei den Frauen schaffte die die sowjetische Langläuferin Ljubow Jegorowa, Herausragend hier war allerdings die ebenfalls sowjetische Langläuferin Jelena Välbe mit dreimal Gold und einmal Silber.

Zuschlag an Val di Fiemme 
Dieser erfolgte bereits am 11. Juni 1988 beim 36. FIS-Kongress in Istanbul. Die Teilnehmerzahl war 460 Sportler aus 30 Ländern.

Programm und Zeitplan

Langlauf Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

10 km klassisch 

Die Strecke wurde vormals über die 15-km-Distanz ausgetragen, die Gewinner:
Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 11. Februar 1991

15 km Freistil 

Olympiasieger 1988: bei den Olympischen Spielen vorher nicht im Programm / Weltmeister 1989: 

Datum: 9. Februar 1991

30 km klassisch 

Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 7. Februar 1991

50 km Freistil 

Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 17. Februar 1991

4 × 10 km Staffel 

Olympiasieger 1988:  (Jan Ottosson, Thomas Wassberg, Gunde Svan, Torgny Mogren) 
Weltmeister 1989:  (Christer Majbäck, Gunde Svan, Lars Håland, Torgny Mogren)

Datum: 15. Februar 1991

Langlauf Frauen 
 Detaillierte Ergebnisse

5 km klassisch 

Olympiasiegerin 1988:  / Weltmeisterin 1989:  – ausgetragen über 10 km

Datum: 12. Februar 1991

10 km Freistil 

Olympiasiegerin 1988: bei den letzten Olympischen Spielen noch nicht im Programm / Weltmeisterin 1989: 

Datum: 10. Februar 1991

15 km klassisch 

Olympiasiegerin 1988:  – über 10 km / Weltmeisterin 1989: 

Datum: 8. Februar 1991

30 km Freistil 

Olympiasiegerin 1988:  – über 20 km / Weltmeisterin 1989: 

Datum: 16. Februar 1991

Ljubow Jegorowa war die letzte nordische Sportlerin, die vor dem Zerfall der Sowjetunion eine Goldmedaille für diese gewinnen konnte.

4 × 5 km Staffel 

Olympiasiegerinnen 1988:  (Swetlana Nageikina, Nina Gawriljuk, Tamara Tichonowa, Anfissa Reszowa)
Weltmeisterinnen 1989:  (Pirkko Määttä, Marja-Liisa Kirvesniemi, Jaana Savolainen, Marjo Matikainen)

Datum: 15. Februar 1991

Skispringen Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

Normalschanze K90 

Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 16. Februar 1991

Großschanze K120 

Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 10. Februar 1991

Jens Weißflog gewann mit Bronze die erste Medaille für das wiedervereinte Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.

Team Großschanze K 120 

Olympiasieger 1988:  (Matti Nykänen, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli, Jari Puikkonen) 
Weltmeister 1989:  (Ari-Pekka Nikkola, Jari Puikkonen, Matti Nykänen, Risto Laakkonen)

Datum: 8. Februar 1991

Nordische Kombination Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

Einzel (Normalschanze K90/15 km) 

Olympiasieger 1988:  / Weltmeister 1989: 

Datum: 7. Februar 1991

Team (Normalschanze K 90/3 × 10 km) 

Olympiasieger 1988:  (Thomas Müller, Hans-Peter Pohl, Hubert Schwarz) 
Weltmeister 1989:  (Trond Einar Elden, Trond Arne Bredesen, Bård Jørgen Elden)

Datum: 13. Februar 1991

Dies war die erste Goldmedaille für den Österreichischen Skiverband in der Nordischen Kombination bei einem Großereignis.

Medaillenspiegel

Literatur 
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.

Weblinks 
 38. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1991 in Val di Fiemme, Italien auf ifosta.de, abgerufen am 19. Mai 2017
 Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 50/51 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 19. Mai 2017
 Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 50/51 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 19. Mai 2017
 Nordic World Ski Championships, Val di Fiemme 1991 - Women's 10 km, Video hochgeladen am 24. November 2009 auf youtube.com, abgerufen am 19. Mai 2017
 Gunde Svan vs Bjørn Dæhlie Men's 50km at World Championship 1991 Val di Fiemme, Video veröffentlicht am 19. Januar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 19. Mai 2017
 Val di Fiemme 1991, K90, Video zum Skispringen Normalschanze bei der WM 1991 in Val di Fiemme hochgeladen am 24. Dezember 2009 auf youtube.com, abgerufen am 19. Mai 2017

Einzelnachweise